Гигиберия — грузинская фамилия.

 Известные носители
 Гигиберия, Мария Юлоновна (1914 — ?) — Герой Социалистического Труда.
 Гигиберия Заза Роинович (род. 1966) — епископ Грузинской православной церкви.